2 miejscowości w Polsce: 
 Wietrzychowice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Izbica Kujawska 
 Wietrzychowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Wietrzychowice